Ханс Карл Клеринг (; 8 ноября 1906, Берлин — 30 октября 1988, там же) — немецкий актёр и режиссёр.

Биография 
Родился в семье рабочих. Окончил общинную и профессиональная школу в Берлине. В 1921—1922 гг. состоял в Социалистической пролетарской молодёжи (с 1925 г. — Коммунистический союз молодёжи Германии, член Коммунистического интернационала молодёжи). Окончив учёбу в 1924 г., перебивался случайными заработками, работал в порту (Гамбург, Бремен), рисовал плакаты в Кёльне. С 1926 г. — член КПГ. Входил в агитационно-пропагандистские группы «Красные ракеты» (), «Синие блузы» () в Кельне и Берлине; «Колонна левых» (; с 1930 г., Берлин).

Будучи с группой на гастролях, в 1931 году остался в СССР. Работал художником плакатов, диктором немецкой редакции московского радио. С 1933 года служил артистом на кинофабрике «Рот Фронт»; сотрудничал и с другими киностудиями. Учился в Московском институте графического искусства, работал художником издательства «Иностранная литература». В 1936 году получил советское гражданство.

В 1942 году был мобилизован в трудармию, работал диспетчером на строительстве промышленного завода в Бакале. В 1942—1943 годах был слушателем курсов в школе Коминтерна в Кушнаренково. Занимался работой с немецкими военнопленными. В 1945 году обучался на партийных курсах повышения квалификации в Подмосковье под именем Карл Штраух.

Снялся в ряде советских фильмов в основном в эпизодических ролях немцев.

В октябре 1945 года вернулся в Германию, работал кинореферентом Центрального управления народного образования. В 1946 году вступил в СЕПГ. В 1946 году лицензиат киностудии ДЕФА, проектировал её эмблему. В 1946—1950 годах — художественный директор и председатель Совета директоров ДЕФА. В 1949—1950 годах находился в СССР. В 1950 году получил гражданство ГДР. С 1950 года снялся примерно в 150 фильмах. Был заместителем председателя Союза работников кино и телевидения ГДР.

Семья 
Сын Ханса Клеринга, Павел Клеринг (03.03.1946), от брака с актрисой Антонией Нижковской, доктор биофизики, живёт с семьёй в Берлине. Внучки Ханса Клеринга — Анна и Анастасия Клеринг работают на киностудии Бабельсберг художницами по костюмам.

Фильмография 

 1933 — Окраина — 1-й пленный немец, подмастерье сапожника
 1934 — Королевские матросы — Кларенс Смит, английский матрос
 1936 — Борцы / Kämpfer — один из слушателей Лейпцигского суда в кулуарах
 1938 — Год девятнадцатый — англичанин
 1939 — Всадники — немецкий солдат, ведущий Чубенко на казнь
 1939 — Шёл солдат с фронта
 1939 — Щорс — Отто, немецкий солдат
 1941 — Богдан Хмельницкий — Чаплицкий, польский шляхтич
 1941 — Морской ястреб — офицер
 1942 — Боевой киносборник № 9 (фильм «Маяк») — немецкий солдат
 1942 — Боевой киносборник «Юные партизаны» (фильм Левко) — немецкий офицер
 1942 — Александр Пархоменко — немецкий офицер
 1943 — Как закалялась сталь — эпизод
 1943 — Радуга — Курт Вернер, комендант
 1944 — Я — черноморец — лейтенант
 1945 — Непокорённые — немецкий лейтенант
 1945 — Зигмунд Колосовский — фон Бюлов
 1948 — Уличное знакомство / Straßenbekanntschaft — Петер
 1948 — Утренняя яма / Grube Morgenrot — Геншель
 1949 — Мост / Die Brücke (Германия) — Манкмоос
 1949 — Пестроклетчатые / Die Buntkarierten — Антон
 1950 — Семья Бентин / Familie Benthin — доктор Фрицшинг
 1951 — Последний в этом году / Die letzte Heuer — Хейни Холлер
 1954 — Ведьмы / Hexen — Хильсенталер Манн
 1954 — Эрнст Тельман — сын своего класса / Ernst Thälmann — Sohn seiner Klasse — Асмуссен
 1954 — Карола Ламберти / Carola Lamberti — Eine vom Zirkus — Борбаш
 1954 — Сигнальные огни / Leuchtfeuer (Германия, Швеция) — Кауфман, мужчина на острове
 1955 — Дьявол из Мюленберга / Der Teufel vom Mühlenberg — Вальдмюллер
 1955 — Шумные мелодии / Rauschende Melodien (Германия) — доктор Блинд, адвокат
 1957 — Восточный экспресс / Polonia-Express
 1957 — Салемские колдуньи / The Crucible / Les Sorcières de Salem
 1957 — Соперники за рулём | Rivalen am Steuer (ГДР)
 1958 — Эскадрилья «Летучая мышь» | Bat Squadron | Geschwader Fledermaus
 1958 — Моя жена хочет петь | My Wife Wants to Sing | Meine Frau macht Musik — эпизод
 1958 — Тильман Рименшнайдер | Tilman Riemenschneider (ГДР) — эпизод
 1958 — Швед-лотерейщик / Der Lotterieschwede (ГДР) — почтовый чиновник
 1959 — Дело о разводе / Ehesache Lorenz — хозяин
 1959 — До удара молнии / Before the Lightning Strikes | Bevor der Blitz einschlägt
 1959 — Образцовые ребята / Musterknaben — Гримм
 1960 — Жизнь начинается / Das Leben beginnt
 1962 — Люди и звери / Menschen und Tiere — чиновник
 1962 — Ревю в полночь / Revue at Midnight / Revue um Mitternacht (Германия)
 1962 — Танцы в субботу / Tanz am Sonnabend (ГДР) — Макс Деммель
 1963 — В резерве у смерти / Reserviert für den Tod (ГДР)
 1964 — Минута молчания / Lied vom Trompeter, Das (ГДР)
 1965 — Кролик — это я / Rabbit Is Me, The / Kaninchen bin ich, Das (ГДР) — старый заключённый
 1965 — Иной фронт / Die andere Front (ГДР) — военный при фон Дерре
 1966 — Без борьбы нет победы / Ohne Kampf kein Sieg (ГДР) — человек на блоке ожидания
 1967 — Забавные проделки язычников из Куммерова / Die Heiden von Kummerow und ihre lustigen Streiche
 1968 — Мавр и вороны Лондона / Mohr und die Raben von London (Германия)
 1969 — Смертельная ошибка / Tödlicher Irrtum
 1969 — На пути к Ленину / Unterwegs zu Lenin — старик на лестнице
 1970 — Король прессы из Гамбурга / Ich — Axel Caesar Springer (ГДР)
 1975 — Покушение в Сараево / Sarajevski atentat
 1977 — Ася — эпизод
 1976 — 1980 — Тридцать случаев майора Земана / 30 prípadu majora Zemana
 1977 — Разбойники поневоле / Wer reißt denn gleich vorm Teufel aus
 1978 — Антон-волшебник / Anton, der Zauberer (ГДР)
 1979 — Серебряная грива / Das Pferdemädchen — Мюллер
 1980 — Крах операции «Террор» / Krach operacji Terror — Великий князь Николай Николаевич
 1980 — Мельница Левина / Levins Mühle — Фагин
 1982 — Отель Полан и его гости / Hotel Polan und seine Gäste
 1983 — Цилле и я / Zille und ick

Награды 
СССР
 орден «Знак Почёта» (14 апреля 1944) — за успешную работу в области советской кинематографии в дни Отечественной войны и выпуск высокохудожественных кинокартин.
ГДР
 Почётная пряжка к ордену «За заслуги перед Отечеством» (1981)
 орден Карла Маркса (1986).

Примечания

Литература 
 Habel F.-B., Wachter V. Hans Klering // Lexikon der DDR-Stars : Schauspieler aus Film und Fernsehen. — Berlin, 1999. — S. 169.
 Hans Klering // Fünfzig Schauspieler in Babelsberg / Hrsg. von R. Schenk. — Berlin, 1995. — S. 137—140.
 Hans Klering — Gesundheit Freunde …! // Schwarz-Stötzer H. Mit Leib und Seele : 25 Porträts bekannter Schauspieler der DDR. — Berlin, 1990. — S. 99-108.
 Klingbeil K. Er diente ehrlich friedlichem Aufbau : Dem Schauspieler Hans Klering zum Gedenken // Berliner Zeitung. — 1988, 2. November.
 Pelzer H. Hans Klering. — Berlin, 1961.

Ссылки 

 

Члены Коммунистической партии Германии
Иммигрировавшие в СССР из Германии
Члены Социалистической единой партии Германии
Похороненные на кладбище Фридрихсфельде
Кавалеры ордена «Знамя Труда» (ГДР)